David Colturi – tuffatore statunitense
 Franco Colturi – ex sciatore alpino italiano
 Katia Colturi – commentatrice televisiva ed ex pattinatrice di short track italiana
 Luigi Colturi – sciatore alpino italiano